The Serpent's Egg – czwarty album duetu Dead Can Dance, Lisy Gerrard i Brendana Perry'ego, wydany w 1988. Większa część albumu nagrana została w wielopiętrowym apartamentowcu w Londynie.

Lista utworów

Twórcy 
 Lisa Gerrard – śpiew, różne instrumenty
 Brendan Perry – śpiew, różne instrumenty, lira korbowa
 David Navarro-Sust – śpiew
 Alison Harling – skrzypce
 Rebecca Jackon – skrzypce
 Sarah Buckley – altówka
 Andrew Beesley – altówka
 Tony Gamage – wiolonczela

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 Wszystkie wersje albumu na Discogs

Albumy Dead Can Dance
Albumy 4AD
Albumy muzyczne wydane w roku 1988